Niemcy:
 Nordhausen – miasto w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Nordhausen
 Nordhausen – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Nordhausen – były powiat w latach 1952-1990

Osoby:
 Anton Nordhausen – niemiecki polityk
 Engelbert von Nordhausen – niemiecki aktor
 Richard Nordhausen – niemiecki pisarz
 Frank Nordhausen – niemiecki autor

Inne:
 Nordhausen - stacja kolejowa w Nordhausen

Zobacz też:
 Hochschule Nordhausen
 Nordshausen